Шункырколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шункырколь — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Шункырколь — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Шункырколь — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Шункырколь (быв. Севастопольское) — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 
 Шункыркол (быв. Богучар) — село в Осакаровском районе Карагандинской области.